Esistono più comuni francesi con questo nome

Liez – Aisne
Liez – Vandea